Мсерианц — армянская фамилия.

 Мсерианц, Зармайр Мсерович (1836—1899) — цензор Московского цензурного комитета, автор справочника «Законы о печати»; сын М. Г. Мсерианца.
 Мсерианц, Левон Зармайрович (1867—1933) — востоковед, профессор; сын З. М. Мсерианца.
 Мсерианц, Мсер Григорьевич (1808—1872) — армянский поэт, этнограф, богослов и священник.
 Мсерианц, Рубен Зармайрович, псевдоним — Чинаров (1869 — ?) — российский актёр, режиссёр, драматург.